Ша́хматная диагра́мма — графическое представление шахматной позиции, представляющее собой изображение шахматной доски с расставленными на ней фигурами и пешками. В силу своей наглядности диаграммы широко используются в процессе обучения игре, шахматных задачах и этюдах, а также при анализе сыгранных партий.

История 
В настоящее время изображения шахматных фигур на диаграммах являются типовыми:

Между тем до середины XIX века, когда международные турниры потребовали стандартизации внешнего облика шахматных фигур, единообразие в изображении фигур на бумаге отсутствовало.

Современное использование 

В настоящее время шахматные диаграммы используются как в статичном виде (например, в печатной литературе), так и в динамичном, в частности, для иллюстрации текущей позиции в партиях во время турниров.

Зачастую помимо изображений фигур в диаграммах используются дополнительные обозначения: стрелки, символы, выделение цветом и т. д. При этом если смысловую нагрузку несет лишь определённая часть шахматной доски, допускается изображать на диаграмме лишь эту часть. Так, например, распространение получила шахматная диаграмма 5×5.

Помимо классических шахмат шахматная диаграмма применяется и в других играх, использующих шахматную доску или её аналог (в том числе доску других размеров) и шахматные фигуры (шахматы Лос-Аламос, шахматы Капабланки, шахматы Карреры, Великие шахматы и др.)

См. также 
 Шахматная доска
 Шахматные фигуры
 Шахматная нотация
 Шаблон:Шахматная диаграмма

Шахматы